Liebermeister ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Liebermeister (1833–1901), deutscher Internist
 Gustav Liebermeister (1879–1943), deutscher Internist
 Hermann Liebermeister (1935–2021), deutscher Internist und Diabetologe